La mer d'Aral est une mer fermée d'Asie centrale.
 Aral, ville au bord de la mer d'Aral, également appelée Aralsk.
 Aral (ou Alar) est une ville de la région autonome du Xinjiang en Chine.
 Aral est une entreprise pétrolière allemande possédant .
 Aral est un album de Catherine Lara.

Patronymie 
 Blanche Arral (1864-1945), chanteuse d'opéra belge